Název Bukový vrch nese více vrcholů:

 Bukový vrch (Blatenská pahorkatina) (625 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jihozápadně od Kotouně v okrese Plzeň-jih
 Bukový vrch (Český les) (764,2 m) – vrchol v Dyleňském lese, západně od Broumova v okrese Tachov
 Bukový vrch (Kaznějovská pahorkatina) (510 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, jihozápadně od Kunějovic v okrese Plzeň-sever
 Bukový vrch (Ralská pahorkatina) (408 m) – vrchol západně od Dobřeně v okrese Mělník
 Bukový vrch (Smrčiny) (649 m) – vrchol jihozápadně od Plesné v okrese Cheb

 Bukový vrch (346 m) – vrchol jihovýchodně od Černé Vody v okrese Jeseník
 Bukový vrch (679 m) – vrchol jihozápadně od Černčic v okrese Teplice
 Bukový vrch (700 m) – vrchol východně od Karlových Var v okrese Karlovy Vary
 Bukový vrch (721 m) – vrchol severozápadně od Stálkova v okrese Jindřichův Hradec
 Bukový vrch (975 m) – vrchol západně od Přední Výtoně v okrese Český Krumlov
 Bukový vrch (Čergov) (1010 m) – vrchol ve slovenském pohoří Čergov

Související články 
 Buková hora